Bulwa – zgrubiała część korzenia lub pędu, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową
 Bulwa – zgrubiała część trzonu grzybów
 Bulwa (topinambur) – słonecznik bulwiasty
 Agata Bulwa – polska łuczniczka

Zobacz też 
 Bulwa korzeniowa – zgrubiała część korzenia, pełniąca w roślinie funkcję spichrzową
 Bulwa pędowa – zgrubiała część pędu rośliny, pełniąca funkcję spichrzową